Оле́г Иса́ев: